Le nom Beauce peut désigner :

La Beauce, région naturelle de France ;
 Beaucé est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
 Beauce est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département de Loir-et-Cher.

La Beauce, région naturelle du Québec (Canada) ;
 Le comté de Beauce, ancien comté municipal.
 Beauce, une circonscription électorale fédérale canadienne.
 Beauce, un ancien district électoral provincial du Québec.
 Beauce (district électoral du Canada-Uni)
 Beauce, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1830 à 1838.

Voir aussi 
 Saint-Joseph-de-Beauce,
 Saint-Éphrem-de-Beauce,
 Beauceville,
 Beauce-Sartigan, municipalité régionale de comté du Québec,
 La Nouvelle-Beauce, municipalité régionale de comté du Québec,
 Beauce-Nord (circonscription provinciale),
 Beauce-Sud (circonscription provinciale),
 Woodstock en Beauce est un festival de musique.
 Le berger de Beauce est une race de chien.

Homonymie de toponyme